Celadas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Celadas (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Celadas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar